

Italia 
 Chiesa della Madonna del Rosario ad Alcamo
 Chiesa della Beata Maria Vergine del Rosario a Calceranica al Lago
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Castellammare del Golfo
 Chiesa della Madonna del Rosario a Castell'Azzara
 Chiesa della Madonna del Rosario a Comacchio
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Cosentini, frazione di Santa Venerina
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario a Genova
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Lipari
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario a Livorno
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario a Luras
 Chiesa della Madonna del Rosario a Martis
 Chiesa della Vergine del Santissimo Rosario a Montemesola
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario a Mottola
 Chiesa della Madonna del Rosario a Ora
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario a Ozieri
 Chiesa della Madonna del Rosario a Palena
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Palma di Montechiaro
 Chiesa di Maria Santissima del Rosario a Palmi
 Chiesa della Madonna del Rosario a Pozzallo
 Chiesa della Madonna del Rosario a Roma
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario e San Bernardo a Sant'Olcese
 Chiesa della Madonna del Rosario a Sassari
 Chiesa della Maria Santissima del Rosario a Siena
 Chiesa di Santa Maria del Rosario a Venezia
 Chiesa della Madonna del Rosario a Vervò, frazione di Predaia
 Chiesa della Beata Vergine del Rosario a Viggiù
 Chiesa della Madonna del Rosario a Villa Santa Maria
 Chiesa di Nostra Signora del Rosario a Viddalba
 Chiesa della Madonna del Rosario a Villanova Monteleone

Slovenia 
 Chiesa della Madonna del Rosario a Portorose

Russia 
 Chiesa della Madonna del Rosario a Vladimir

Pagine correlate 
 Cappella della Madonna del Rosario
 Cattedrale di Nostra Signora del Rosario
 Chiesa di Santa Maria del Rosario
 Chiesa del Santo Rosario
 Santuario della Madonna del Rosario